Sakari – forma finlandese del nome proprio di persona italiano Zaccaria
Sakari – razza di Star Trek